Còmic: Barcelona 1714: l'onze de setembre, còmic d'Oriol Garcia i Quera editat per l'Editorial Casals el 2004, sobre el setge de Barcelona
 Cinema: Barcelona 1714 (pel·lícula), pel·lícula catalana de 2016 dirigida per Anna Bofarull, basada en el setge de Barcelona